Мосто́к — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мосток — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Мосток — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Мосток — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мосток — деревня в Жуковском районе Брянской области
 Мосток — деревня в Пронском районе Рязанской области
 Мосток — деревня в Печорском районе Псковской области